Udelhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Jussi Udelhoven (* 1966), norwegischer Mittelstreckenläufer deutscher Herkunft
 Peter Udelhoven (* 1944), deutscher Wissenschaftsjournalist und Sachbuchautor